EMI puede referirse a:
EMI, Electric and Musical Industries Ltd, compañía musical.
EMI Records, sello discográfico británico.
External Machine Interface, protocolo usado para la conexión entre equipos SMS.
EMI, Interferencia electromagnética, conocida por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic Interference).
Escuela Militar de Intervención (EMI) de las Fuerzas Armadas de España.
EMI, canción de los Sex Pistols.